Известия Псковского губкома РКП(б) — общественно-политический информационный коммунистический журнал, распространявшийся на территории Пскова и прилежащих районов в 1921—1927 гг.

Рубрики и материалы 

 Статьи и очерки по партийным и хозяйственным вопросам
 История псковского подразделения РКП (рубрика «Истпарт»)
 Воспоминания о В. И. Ленине в Пскове 
 Строго отобранные произведения художественной прозы и поэзии
 Исторические материалы

Интересные факты 

 В журнале выходили статьи псковского краеведа, историка А. Н. Галацера
 В 1926-27 гг журнал выходил под названием «Спутник большевика»

Примечания

См. также 

 Список периодических изданий Пскова и Псковской области

Газеты Пскова
Псковская губерния